Elk Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elk Creek Township (Iowa)
 Elk Creek Township (Kansas)
 Elk Creek Township (Missouri)
 Elk Creek Township (Nebraska)
 Elk Creek Township (North Dakota)
 Elk Creek Township (Pennsylvania)